Termenul „Fregată” se poate referi la:

Fregată (navă)
Fregatele o familie de păsări acvatice